Władysław Chmielewski (niem. Ladislaus Ritter von Chmielewski) – w 1915 odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Franciszka Józefa
 Władysław Chmielewski ps. „Smyczek” (1884–1928) – rotmistrz Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari i Krzyża Niepodległości
 Władysław Chmielewski (ur. 1895) – porucznik piechoty Wojska Polskiego, odznaczony Krzyżem Niepodległości i Krzyżem Walecznych
 Władysław Chmielewski (ur. 1893) – major artylerii Wojska Polskiego, odznaczony Krzyżem Walecznych (dwukrotnie) i Medalem Niepodległości

Przypisy